51-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса

 51-й армейский корпус (Германия)

Горные корпуса

 51-й горный корпус (Германия)